Die Europameisterschaften im Gewichtheben 1993 fanden vom 20. bis 25. April 1993 statt. Bei den Männern wurden die Wettkämpfe in der bulgarischen Hauptstadt Sofia ausgetragen. Die Frauen ermittelten im spanischen Valencia die Europameisterinnen.

Ergebnisse

Männer 

Der Deutsche Ingo Steinhöfel verzichtete wegen Rückenschmerzen auf die Teilnahme. Marco Spanehl aus Berlin wurde in der Klasse bis 59 kg im Zweikampf Neunter, Andreas Behm platzierte sich in dieser Konkurrenz bis 70 kg auf dem 6. Rang. Die Ergebnisse der weiteren deutschen Starter:
 Ringo Goßmann (Sankt Ingbert): 13. im Zweikampf der Klasse bis 76 kg mit 317,5 kg und 12. im Reißen mit 145 kg.
 Marc Huster: 7. Zweikampf (365 kg), 5. Reißen, 6. Stoßen (200 kg) in der Klasse bis 83 kg.
 Udo Guse (Duisburg): 9. Zweikampf (370 kg) in der Klasse bis 99 kg.

Frauen

Quelle 
 Ergebnisse ohne Bundesligen, Sport-Bild vom 28. April 1993, S. 60

1993
Sportveranstaltung 1993
Sportveranstaltung in Sofia
Sportveranstaltung in Valencia
Gewichtheben (Bulgarien)
Gewichtheben (Spanien)